Tomboy (persoon) - vrouwelijk persoon die zich gedraagt volgens de geslachtsrol die aan mannen wordt toegeschreven. 
 Tomboy (software) - applicatie voor het maken en beheren van notities.
 Tomboy (1985) - film uit 1985 met Betsy Russell
 Tomboy (2008) - korte animatiefilm uit 2008
 Tomboy (2011) - Franse film uit 2011 van Céline Sciamma
 Tomboy (band) - Japanse band
 Tomboy (album) - vierde muziekalbum van Panda Bear, uit 2011
Tomboy (lied) - nummer op het album van Panda Bear